HF
 Onda curta, do inglês high frequency
 ácido fluorídrico ou hidrofluorídrico (fórmula química)

 Hf
 háfnio (símbolo químico)

Desambiguações de siglas